Гархвал:
 Гархвал — один из двух административных регионов индийского штата Уттаракханд
 Гархвал (государство) — монархическое государство, существовавшее на территории региона Гархвал
 Гархвал (округ) — округ Британской Индии, существовавший с 1814 по 1947 годы
 Паури-Гархвал — округ в индийском штате Уттаракханд
 Тихри-Гархвал — округ в индийском штате Уттаракханд